Arrington kan syfta på följande:
 Arrington, Cambridgeshire, ort i England, Storbritannien
 Arrington, Virginia, ort i USA